

Итоговая таблица

Плей-офф 
 Первый раунд
 A) Сан-Джованни — Либертас — 0:1
 B) Мурата — Ла Фиорита — 2:4

 Второй раунд
 C) Сан-Джованни — Мурата — 2:0 (Мурата выбывает).
 D) Ла Фиорита — Либертас — 2:2 (4:3 пен.)

 Третий раунд
 E) Либертас — Сан-Джованни — 3:0 (Сан-Джованни выбывает)
 F) Космос — Ла Фиорита — 1:0

 Полуфинал
 I) Либертас — Ла Фиорита — 4:3

 Финал:
 L) Либертас — Космос — 4:1

Ссылки 
 Официальный сайт Футбольного союза Сан-Марино
 Чемпионат Сан-Марино

1995/1996
Сан-Марино
1995 год в Сан-Марино
1996 год в Сан-Марино